Наталья Сергеевна Архангельская (род. 4 декабря 1937) — советская и российская актриса, народная артистка РФ (1999).

Биография 
Наталья Сергеевна Степанова (по мужу Вишневски) родилась 4 декабря 1937 года. Окончила актёрский факультет ГИТИСа имени А. В. Луначарского в 1959 году.

Сценическая фамилия — Архангельская.

С 1959 по 1962 годы работала в театре «Современник». С 1962 года работает в театре драмы им. М. Н. Ермоловой. Ведущая актриса.

Семья 

Первый муж — Яков Сегель (1923—1995), актёр, кинорежиссёр, народный артист РСФСР (1980). Брак продлился недолго.

Второй муж — Владимир Андреев (1930—2020), актёр, режиссёр; народный артист СССР (1985).

Третий муж — французский журналист Влад Вишневски.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка РСФСР (29 октября 1982 года).
 Народная артистка Российской Федерации (4 марта 1999 года) — за большие заслуги в области искусства.
 Орден Дружбы (10 декабря 2007 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден Почёта (16 июля 2018 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность.

Творчество

Роли в театре 
 1973 — «Прошлым летом в Чулимске» А. В. Вампилова. Режиссёр: Владимир Андреев — Кашкина
 «Бешеные деньги» А. Н. Островского. Режиссёр: Галина Дубовская — Надежда Антоновна Чебоксарова
 1994 — «Пат, или игра королей» П. Когоута — ...

Фильмография 
  — Тихий Дон — Дуняша Мелехова
  — Каток и скрипка — девушка
  — Любушка — Дарья Бурмина
  — Страницы живые — чтец
  — Суббота, воскресенье, понедельник — Джуньянелла
  — Лёгкий заработок
  — Таня — Шаманова
  — Время и семья Конвей — Мейдж
  — Прошлым летом в Чулимске — Кашкина
  — Дефицит на Мазаева — Тамара
  — Горное гнездо — Вершинина
  — Блажной (короткометражный) — Анна
  — Зелёная комната — Поулин Фрезер
  — Костюмер — Миледи
  — И свет во тьме светит — Княгиня Черемшанова
  — Пат, или игра королей — Эльза
  — Я Люблю Тебя — Женщина-врач
  — Смерть Таирова — немолодая актриса, она же Старуха

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте Театра им. Ермоловой.
 Интервью с Еленой Мартынюк.

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр Современник
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой